Албайрак — фамилия.

Известные носители 
 Албайрак, Берат (род. 1978) — турецкий бизнесмен и политик, зять президента Турции Реджепа Эрдогана.
 Албайрак, Ведат (род. 1993) — турецкий дзюдоист, чемпион Европы 2021 года.
  (род. 1968) — голландский политик.
 Албайрак, Тугче (1991—2014) — немецкая студентка, погибшая в 2014 году.
 Албайрак, Эрен (род. 1991) — турецкий футболист.